Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a vívás férfi egyéni párbajtőrvívás versenyszámát augusztus 1-én rendezték a Metal-Lurgia Palauban.

Eseménynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Csoportkör 
A versenyzőket csoportokba osztották, ahonnan az egymás elleni mérkőzések alapján a csoportok első négy helyezettei, továbbá a legjobb eredménnyel rendelkező tizenkét vívó jutott az egyenes kieséses szakaszba.

Egyenes kieséses szakasz

Első szakasz 
A 2. kör győztesei egyből a negyeddöntőbe jutottak. A 32-es főtáblától kiesett vívók a vigaszágon folytathatták a versenyt a negyeddöntőbe jutásért, a többiek kiestek. A csoportkörben elért eredmények alapján elkészített kiemelés szerint állították párba a vívókat.

A ág

B ág

C ág

D ág

Vigaszág 
A 4. kőr győztesei a negyeddöntőbe jutottak, a többiek kiestek. Az 1. körben az első szakasz 32-es főtáblájáról kiesettek mérkőztek meg.

1. kör

2-3. kör
A második és harmadik körben az első kőr továbbjutói és az egyenes ág 1. körből kiesettek mérkőztek meg. A vívókat újra rangsorolták az eddigi egyenes ági teljesítményük és a csoportban elért eredményük alapján.

Felső ág

Alsó ág

4. kör
A negyedik körben a 3. körből továbbjutókhoz csatlakoztak az első szakasz 2. köréből kiesett vívok. Az eddigi teljesítmények alapján újrarangsoroltak, így új kiemelés szerint tették párba a vívókat.

Döntő szakasz 
A döntő szakaszban új kiemelés szerint vívtak az eddigi eredmények alapján.

Végeredmény

Források 

Vívás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon